

Économie 
 Adventus Interactive est une entreprise canadienne dans les technologies de l'information.

Histoire 
 Marcus Oclatinius Adventus était un préfet de prétoire, un sénateur et un homme politique romain.
 Quintus Antistius Adventus était un homme politique et un général romain.
 L'adventus était une cérémonie qui se déroulait dans la Rome antique.

Religion 
 Adventus est un terme liturgique qui signifie fête de l'avent ou venue du Messie.
 Adventus ou saint Aventin était le premier évêque de Chartres.